

Prénom 
 Nedra Johnson (née en 1966), auteure compositrice et interprète afro-américaine et féministe ;
 Nedra Lamloum, actrice tunisienne ;
 Nedra Trabelsi (née en 1998), céiste tunisienne ;
 Nedra Volz (1908-2003), actrice américaine.

Voir aussi 
 Jean-Manuel Nédra (né en 1993), footballeur français international martiniquais.